Esta palabra se puede referir a los siguientes artículos:

Lugares
Millac (Vienne), población y comuna francesa.

Alimentación
Millac, empresa de alimentación de las Islas Canarias.